Catalyst má některé tyto významy:

Hudba 
 Catalyst (skupina) – hrajou funk/jazz, jsou z Philadelphie, Pensylvánie
 Catalyst (album) – album skupiny New Found Glory
 Catalyst – skladba z debutního alba Wreck of the Day zpěvačky Anna Nalick
 Catalyst – skladba z 10. alba Christ Illusion skupiny Slayer
 Catalyst – skladba od Public Relations Exercise
 The Catalyst (skladba) – skladba v albu A Thousand Suns skupiny Linkin Park

Literatura 
 Catalyst (novela) – novela od Laurie Halse Anderson
 The Catalyst (Doctor Who audio) – science-fiction novela od Charles L. Harness

Technika 
 AMD Catalyst – počítačový program společnosti AMD pro nastavení ovladačů GPU
 AudioCatalyst – balík programů firmy Xing Technology Company sídlící v USA
 Catalyst (program) – framework pro webové aplikace napsané v jazyku Perl
 Gentoo Catalyst – nástroj k vytvoření prostředí v Gentoo Linuxu
 Cisco Catalyst – série síťových switchů od firmy Cisco Systems

Televize 
 Catalyst (TV show) – australský časopis Science